Dvorníky ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 Dvorníky, Gemeinde im Trnavský kraj
 Veľké Dvorníky, Gemeinde im Trnavský kraj
 Dvorníky, Ortsteil der Gemeinde Dvorníky-Včeláre im Košický kraj
 Dvorníky, Ortsteil der Gemeinde Hontianske Tesáre im Banskobystrický kraj
 sowie ehemaliger Name des Ortsteils Dvorníky nad Nitricou, Teil der Gemeinde Nitrica im Trenčiansky kraj